

Patronyme 

 Giovanni Battista De Toni (1864-1924), botaniste, médecin et chimiste italien ;
 Manuel De Toni (né le  à Feltre, dans la province de Belluno, en Vénétie) est un joueur professionnel de hockey sur glace Italien.